Kieckebusch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kieckebusch (* 1877), deutscher Landrat
 Werner von Kieckebusch (1887–1975), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Kiekebusch